scone – brytyjskie ciastko
 Scone – miejscowość w Szkocji
 Scone – miejscowość w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Scone – stacja kolejowa w ww. miejscowości

Zobacz też 

 Kamień ze Scone – kamień koronacyjny królów